Hupfauf  ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Hupfauf (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Hupfauf (* 1961), österreichischer Fußballspieler

Hupfauf steht für
 einen Nachtanz; siehe Allemande